Machaeroides — вимерлий рід ссавців у вимерлій родині оксієнових, які жили в еоцені (від 54.9 до 46.2 млн років назад). Його скам'янілості були знайдені в американському штаті Вайомінг.

Опис 
Обидва види мали мимохідну чи поверхневу схожість з дуже малою шаблезубою кішкою розміром з собаку. Попри свої невеликі розміри, рід Machairoides був добре підготовлений для полювання на здобич, більшу за себе, наприклад, на малих, примітивних коней і носорогів, присутніх у той час, оскільки він був оснащений шабельними зубами та потужними передніми кінцівками. М. eothen важив приблизно 10–14 кг; М. simpsoni, ймовірно, був меншим.

Зв'язки 
Філогенетичні відносини роду Machaeroides показані на наступній кладограмі:

Примітки 

Роди ссавців
Оксієнові
Ссавці еоцену